FK Poprad (celým názvem: Futbalový klub Poprad) je slovenský fotbalový klub, který sídlí ve městě Poprad v Prešovském kraji. Hřištěm klubu je NTC Poprad s kapacitou 5 700 míst. Od sezóny 2014/15 působí ve druhé fotbalové lize.

Během 1. fáze rekonstrukce popradského stadionu (jenž se přeměnil na NTC Poprad) od prosince 2012 do listopadu 2013 klub dočasně hrál na Mestském futbalovém štadiónu Poprad-Veľká.

Historie 

Založen byl v roce 1906 jako Poprádi Sport Egylet (Popradský športový klub). Po první světové válce se klub přejmenoval na Matejovský atletický club (MAC). V následujících letech klub prošel několika razantními změnami názvu, např.: Spartak, LVS, Vagónka nebo 1. FC.

V sezóně 1964/65 vyhrál Krajský přebor a postoupil do Slovenské divize F, to vše pod názvem LVS Poprad (Lokomotíva-Vagónka-Stavbár). V divizi se klub zdržel čtyři roky, poté postoupil do 1. SNFL (konkrétně v sezóně 1979/80). Z něj popradské mužstvo sestoupilo v sezóně 1984/85. Pozdější léta pak klub prožíval pouze na krajské úrovni. V roce 2001 byl klub v těžké finanční situaci, zažehnána byla až sloučením s TJ Tatramat Matejovce. Do sezóny 2001/02 pak vstoupil pod novým názvem 1. PFC Tatramat Poprad. O dva roky později firma Tatramat ukončila sponzorování popradského fotbalu. Těmito kroky se dostal popradský fotbal do velmi složité situace. Ta se vyřešila až v roce 2004 po fúzi s FC Tatran Poprad-Veľká. V sezoně 2013/14 postoupil do 2. slovenské ligy.

Historické názvy 

Zdroj: 

 1906 – Poprádi SE (Poprádi Sport Egylet)
 1912 – Poprádi IAC (Poprádi Ifjusági Atletikai Club)
 1913 – Poprádvölgyi FK (Poprádvölgyi Fotbalklub)
 1915 – Matejovský AC (Matejovský atletický club)
 1939 – Slovenský AC (Slovenský atletický club)
 1945 – ŠK SSM Poprad (Športový klub SSM Poprad)
 1946 – fúze s ŠK Veľká ⇒ ŠK Poprad-Tatry (Športový klub Poprad-Tatry)
 1951 – DŠO Spartak Poprad (Dobrovoľná športová organizácia Spartak Poprad)
 1964 – TJ LVS Poprad (Telovýchovná jednota Lokomotíva Vagónka Stavbár Poprad)
 1974 – TJ Tatramat Poprad (Telovýchovná jednota Tatramat Poprad)
 1975 – TJ Vagónka Poprad (Telovýchovná jednota Vagónka Poprad)
 1993 – PFC Poprad (Popradský futbalový club Poprad)
 2001 – fúze s TJ Tatramat Matejovce ⇒ 1. PFC Tatramat Poprad (Prvý popradský futbalový club Tatramat Poprad)
 2003 – 1. PFC Poprad (Prvý popradský futbalový club Poprad)
 2004 – fúze s FC Tatran Poprad-Veľká ⇒ MFK Poprad (Mestský futbalový klub Poprad)
 2008 – FK Aquacity Poprad (Futbalový klub Aquacity Poprad)
 2010 – FK Poprad (Futbalový klub Poprad)

Umístění v jednotlivých sezonách 

Stručný přehled

Zdroj: 

 1962–1965: Krajský přebor – sk. Východ
 1965–1972: Divize F
 1972–1977: Krajský přebor – sk. Východ
 1977–1978: Divize F
 1978–1980: Divize – sk. Východ
 1980–1985: 1. SNFL
 1985–1987: 2. SNFL – sk. Východ
 1987–1992: Divize – sk. Východ
 1992–1993: 2. SNFL – sk. Východ
 1993–1995: 3. liga – sk. Východ
 1995–1997: 4. liga  – sk. Západ
 2000–2001: 4. liga  – sk. Sever
 2001–2003: 3. liga – sk. Východ
 2003–2006: 4. liga  – sk. Sever
 2006–2008: 3. liga 
 2008–2014: 3. liga – sk. Východ
 2014–2017: 2. liga – sk. Východ
 2017–: 2. liga

Jednotlivé ročníky

Zdroj: 

Legenda: Z – zápasy, V – výhry, R – remízy, P – porážky, VG – vstřelené góly, OG – obdržené góly, +/− – rozdíl skóre, B – body, červené podbarvení – sestup, zelené podbarvení – postup, fialové podbarvení – reorganizace, změna skupiny či soutěže

Galerie

Odkazy

Reference

Externí odkazy 
 
 Oficiální stránky 
 Profil klubu, transfermarkt.co.uk 
 Profil klubu , Weltfussballarchiv.com 

 
Slovenské fotbalové kluby
Fotbalové kluby založené v roce 1906
FK